{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55701) Ukalegon || 1193 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55702) Thymoitos || 1302 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55703) - || 2032 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55704) - || 2165 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55705) - || 2190 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55706) - || 2241 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55707) - || 2246 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55708) - || 2288 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55709) - || 2434 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55710) - || 3081 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55711) - || 3122 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55712) - || 3174 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55713) - || 3463 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55714) - || 3491 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55715) - || 3536 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55716) - || 4249 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55717) - || (5027 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55718) - || (5096 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55719) - || (5131 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (55720) - || 1972 RE || 15 september 1972 || T. Gehrels
|-
| (55721) - || 1978 UX4 ||27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (55722) - || 1978 VU3 ||7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (55723) - || 1979 MP2 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (55724) - || 1979 MB5 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (55725) - || 1979 MG5 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (55726) - || 1979 MG8 ||25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (55727) - || 1981 ED5 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (55728) - || 1981 EV17 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (55729) - || 1981 ER30 ||2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (55730) - || 1981 EM33 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (55731) - || 1981 EO37 ||1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (55732) - || 1986 QN2 ||28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (55733) Lepsius || 1986 WS2 ||27 november 1986 || F. Börngen
|-
| (55734) - || 1986 WD6 ||27 november 1986 || CERGA
|-
| (55735) Magdeburg || 1987 QV || 22 augustus 1987 || F. Börngen
|-
| (55736) - || 1987 QC1 ||21 augustus 1987 || Z. Vávrová
|-
| (55737) - || 1988 CQ1 ||11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (55738) - || 1988 VG3 ||14 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (55739) - || 1989 TV || 4 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (55740) - || 1989 YL2 ||30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (55741) - || 1990 QZ3 ||22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (55742) - || 1990 QC10 ||16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (55743) - || 1990 RF6 ||9 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (55744) - || 1990 RL7 ||13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (55745) - || 1990 SY7 ||22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (55746) - || 1990 SW9 ||22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (55747) - || 1990 SQ14 ||25 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (55748) - || 1990 VV11 ||14 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (55749) Eulenspiegel || 1991 AT2 ||15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (55750) - || 1991 GP8 ||8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (55751) - || 1991 NM4 ||8 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (55752) - || 1991 PD12 ||7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (55753) Raman || 1991 RF5 ||13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (55754) - || 1991 RP18 ||13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (55755) Blythe || 1991 TB15 ||6 oktober 1991 || A. Lowe
|-
| (55756) - || 1991 VJ9 ||4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (55757) - || 1991 XN || 7 december 1991 || E. F. Helin
|-
| (55758) - || 1991 XR || 3 december 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (55759) Erdmannsdorff || 1991 XJ1 ||10 december 1991 || F. Börngen
|-
| (55760) - || 1992 BL1 ||30 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (55761) - || 1992 CM2 ||2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (55762) - || 1992 CE3 ||2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (55763) - || 1992 DO7 ||29 februari 1992 || UESAC
|-
| (55764) - || 1992 DG12 ||26 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (55765) - || 1992 EN4 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (55766) - || 1992 EL6 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (55767) - || 1992 EW10 ||6 maart 1992 || UESAC
|-
| (55768) - || 1992 GH4 ||4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (55769) - || 1992 HJ5 ||24 april 1992 || H. Debehogne
|-
| (55770) - || 1992 OW || 28 juli 1992 || R. H. McNaught
|-
| (55771) - || 1992 PD1 ||8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (55772) Loder || 1992 YB5 ||30 december 1992 || F. Börngen
|-
| (55773) - || 1993 BG6 ||27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (55774) - || 1993 FA8 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (55775) - || 1993 FY10 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (55776) - || 1993 FH14 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (55777) - || 1993 FC17 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (55778) - || 1993 FW23 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (55779) - || 1993 FX23 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (55780) - || 1993 FQ34 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (55781) - || 1993 FN36 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (55782) - || 1993 FF41 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (55783) - || 1993 FZ43 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (55784) - || 1993 FK74 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (55785) - || 1993 FF80 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (55786) - || 1993 OE3 ||20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (55787) - || 1993 OB10 ||20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (55788) - || 1993 PX6 ||15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (55789) - || 1993 RF11 ||14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (55790) - || 1993 RP15 ||15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (55791) - || 1993 SA2 ||19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (55792) - || 1993 SV3 ||18 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (55793) - || 1993 SS4 ||19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (55794) - || 1993 TV14 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (55795) - || 1993 TF18 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (55796) - || 1994 AX13 ||12 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (55797) - || 1994 CN15 ||8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (55798) - || 1994 ES5 ||9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (55799) - || 1994 EC6 ||9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (55800) - || 1994 ED7 ||9 maart 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten